Acantholippia seriphioides  es una especie de plantas con flores  perteneciente a la familia de las Verbenaceae. Es originaria de  Argentina.

Taxonomía 
Acantholippia seriphioides fue descrita por (A.Gray) Moldenke y publicado en Lilloa 5: 370. 1940.  
Sinonimia
 Lippia foliolosa Phil.	
 Lippia rubiginosa Gillies ex Ball	
 Lippia seriphioides A.Gray

Referencias

Enlaces externos  

Sistema de información de biodiversidad, APN argentinos

Verbenaceae
Flora endémica de Argentina
Plantas descritas en 1940
Plantas descritas por Asa Gray
Plantas descritas por Moldenke